Bastians ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Bastians (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Holger Bastians (* 1966), deutscher Molekular- und Zellbiologe sowie Hochschullehrer
 Werner Bastians (* 1957), deutscher Sprinter

Siehe auch:
 Bastian